Prinsessan Alexandra (Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel) av Storbritannien och Nordirland (the Honourable Lady Ogilvy), född 25 december 1936 i Belgravia i London, är kusin till drottning Elizabeth II av Storbritannien och enda dotter till prins George, hertig av Kent (1902–1942; fjärde och näst yngste son till kung Georg V av Storbritannien, 1865–1936, och drottning Mary, 1867–1953), och dennes hustru, Marina av Grekland (1906–1968).

Biografi 
Prinsessan Alexandras syskon är prins Prins Edward, hertig av Kent (född 9 oktober 1935), och prins Michael av Kent (född 4 juli 1942). Hon stod 2012 upptagen som nummer 39 i den brittiska tronföljden.

Prinsessan Alexandra gifte sig den 24 april 1963 i Westminster Abbey i London med Angus Ogilvy (1928–2004). Maken var yngre bror till den 8:e earlen av Airlie. Tillsammans fick de barnen James (född 1964) och Marina (född 1966).

Prinsessan Alexandra har allt sedan 1950-talet genomfört – och utför än i dag – ett mycket stort antal kungliga representationsuppdrag såväl i Storbritannien som utomlands, och har vid ett flertal tillfällen även representerat sin kusin drottning Elizabeth II.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 

Brittiska prinsessor
Födda 1936
Levande personer
Kvinnor